Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie
 Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu
 Muzeum Gdańskiego Sportu i Turystyki